Московский технический университет связи и информатики (сокр. МТУСИ) — российский отраслевой университет в области информационных технологий,  телекоммуникаций, информационной безопасности.

История 
1918 — Издание Ленинского декрета о централизации радиотехнического дела Советской республики.

Февраль 1919 — В дополнение к существовавшей телеграфной школе в Москве создана радиошкола, в этом же году обе школы объединяются в одно учебное заведение.

1920 — На базе этих учебных заведений создаётся Электротехникум народной связи им. В. Н. Подбельского, в стенах которого, впервые готовятся радиоинженеры и инженеры телеграфно-телефонной связи.

9 февраля 1921 — Постановлением Главпрофобра и коллегии Народного Комиссариата почт и телеграфов от 31 января 1921 года был образован Московский электротехнический институт народной связи (МЭИНС) им. В. Н. Подбельского.

8 августа 1924 — В соответствии с декретом Совета Народных Комиссаров «Об изменении сети высших учебных заведений» произошло объединение МЭИНС с Московским высшим техническим училищем (МВТУ) им. Баумана, куда МЭИНС вошёл в состав электротехнического факультета, образовав отделение слабых токов.

Ноябрь 1930 — Практика показала, что при отсутствии специализированного вуза в системе связи подготовка кадров сопряжена с серьёзными трудностями и недостатками и, решением ноябрьского пленума ЦК ВКП(б), МЭИНС был восстановлен как самостоятельное высшее учебное заведение.Весна 1931 г. — По решению Народного Комиссариата почт и телеграфов был выделен участок в Лефортове и разработан архитектурный проект. Начинается строительство новых зданий для МЭИНС, студенческого общежития и учебного корпуса, а затем небольших физического и машинного корпусов.

1933 — Объединение с Государственным электромашиностроительным институтом им. Каган-Шабшая (ГЭМИКШ).

1936 — Завершено строительство учебного корпуса, центральная часть была сдана в эксплуатацию. В институте была открыта аспирантура, в которую при первом наборе были приняты 11 выпускников дневного и вечернего отделений.

19 июля 1938 — Слияние МЭИНС и Инженерно-технической академии связи (ИТАС) им. В. Н. Подбельского. Создание на их базе Московского института инженеров связи (МИИС).

22 июня 1941 — на военном факультете при ВУЗе обучалось 300 студентов, с началом Великой Отечественной войны, студенты старших курсов и преподаватели убывают на фронт, из них формируются отряды, которые занимаются восстановлением разрушенных линий связи и строительством новых линий.

Октябрь 1941 — МИИС эвакуируется в город Ташкент, туда же переводят и Одесский институт связи — оба эти института объединяются.

Октябрь 1943 — Институт возвращается в Москву и силами коллектива восстанавливаются лаборатории, оборудуются кабинеты и аудитории. С этого времени идёт его непрерывный рост и совершенствование методов обучения. Институт становится крупным высшим учебным заведением, занимающим ведущее место среди высших учебных заведений связи страны.

1945 — Отделение заочного факультета, преобразованного во Всесоюзный заочный институт инженеров связи (ВЗИИС), а позднее — во Всесоюзный заочный электротехнический институт связи (ВЗЭИС).

1946 — МИИС был переименован в Московский электротехнический институт связи (МЭИС).

Сентябрь 1967 — основан Учебно-консультационный пункт ВЗЭИС, который в 1974 году был преобразован в Северо-Кавказский филиал МТУСИ (СКФ МТУСИ), а в 1993 году в нём было открыто дневное отделение.

1971 — Институт награждён первым (из двух) орденом Трудового Красного Знамени за большие заслуги в подготовке специалистов связи и успехи в научно-исследовательской работе.

3 декабря 1988 — На базе трёх институтов: МЭИС, Всесоюзного заочного электротехнического института связи (ВЗЭИС) и Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов (ИПК, образован в 1979 году) образован Московский институт связи (МИС).

20 августа 1991 — МИС передан в ведение Министерства связи Российской Федерации.

18 января 1992 — Распоряжением Правительства Российской Федерации МИС получил статус технического университета и был преобразован в Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ).

Сентябрь 2007 — Университет был принят в члены одного из важнейших подразделений Международного союза электросвязи (МСЭ) — Сектора развития электросвязи (МСЭ-Д).

28 ноября 2008 — после 20-летнего молчания в радиоэфир снова вышла коллективная радиостанция МТУСИ с позывным RK3AWH на 40-метровой длине волны. В настоящее время (2012) станция вещает на 40 и 80 метрах, а также в СВ диапазоне, с позывным RU3C. На крыше лабораторного корпуса было смонтировано несколько антенн. Основная — вращающаяся многодиапазонная направленная антенна Yagi. Также установлена профессиональная связная антенна — диполь Надененко.

Названия 
 1921—1924, 1930—1931 — Московский электротехнический институт народной связи (МЭИНС) им. В. Н. Подбельского;
 1924—1930 — отделение слабых токов электротехнического факультета в составе МВТУ имени Н. Э. Баумана;
 1931—1938 — Московский учебный комбинат связи (МУКС);
 1938—1946 — Московский институт инженеров связи (МИИС);
 1946—1988 — Московский электротехнический институт связи (МЭИС);
 1988—1992 — Московский институт связи (МИС);
 Начиная с 1992 г. — Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ).

Международные связи 
МТУСИ является членом , активно принимает участие в европейских конференциях и семинарах по проблемам высшей школы, проводимых SEFI (Чехия, Нидерланды и др.). Университет — член Ассоциации делового сотрудничества международных отделов высших учебных заведений стран Центральной и Восточной Европы (АМО), член Совета по работе с иностранными выпускниками российских учебных заведений, во многих странах существуют Ассоциации выпускников МТУСИ. В МТУСИ также функционируют учебные лаборатории компаний NEC (Япония), Motorola (США), Cisco Systems (США) и др.

Состав 
В составе МТУСИ факультеты:
 Факультет «Информационные технологии»;
 Факультет «Радио и телевидение»;
 Факультет «Сети и системы связи»;
Факультет «Кибернетика и информационная безопасность»;
 Факультет «Цифровая экономика и массовые коммуникации»;
«Центр заочного обучения по программа бакалавриата»;
«Центр заочного обучения по программам магистратуры»;
«Центр индивидуального обучения»;
 Факультет повышения квалификации и переподготовки (преподавателей и специалистов);

а также:
 Институт повышения квалификации;
 Учебно-научный полигон новой техники;
 Научно-исследовательская часть;
 Научно-техническая библиотека;
 Учебный вычислительный центр;
 Центр довузовской подготовки;
 Центр дистанционного обучения;
 Культурно-просветительский центр;
 Деканат по обучению иностранных учащихся;
 Отдел последипломного образования;
 Опытное производство и типография;
 Учебно-методическое объединение по образованию в области связи.

В качестве самостоятельных структурных подразделений выступают:
Северо-Кавказский филиал в городе Ростове-на-Дону;
 Волго-Вятский филиал в Нижнем Новгороде;
 Колледж связи в Москве.

Учебные центры

Специальности 
01.03.02 — Прикладная математика и информатика

 «Прикладная математика и программирование»

01.03.04 — Прикладная математика

 «Анализ данных и защита информации»

02.03.02 — Фундаментальные информатика и информационные технологии

 «Программные компоненты информационных систем»

09.03.01 — Информатика и вычислительная техника

 «Искусственный интеллект и машинное обучение»
 «Прикладные информационные системы»

09.03.02 — Информационные системы и технологии

 «Информационные системы и сетевые технологии»

09.03.03 — Прикладная информатика

 «Прикладная информатика в информационной сфере»09.03.04 — Программная инженерия
 «Сопровождение и разработка программного обеспечения»

10.03.01 — Информационная безопасность

 «Безопасность компьютерных систем»
 «Безопасность автоматизированных систем»

10.05.02 — Информационная безопасность телекоммуникационных систем

 «Управление безопасностью телекоммуникационных систем и сетей(специалитет)»

11.03.01 — Радиотехника:
 «Создание и обработка медиаконтента»

 «Программные и аппаратные средства беспроводных систем»
11.03.02 — Инфокоммуникационные технологии и системы связи (РиТ):
 «Мобильная связь и интернет вещей»

 «Интеллектуальные беспроводные технологии»
 «Космическая связь и спутниковые системы»
11.03.02 — Инфокоммуникационные технологии и системы связи (СиСС):

«Оптические и квантовые коммуникации»
 «Защищённые инфокоммуникационные системы»
 «Транспортные сети и системы связи»
 «Инфокоммуникационные системы и сети»

15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств:

 «Промышленный интернет вещей и робототехника»

27.03.04 — Управление в технических системах

 «Информационные системы и технологии в управлении»

38.03.01 — Экономика:

 «Экономика и организация IT - бизнеса»

38.03.05 — Бизнес - информатика:

 «Цифровые решения для бизнеса»

42.03.01 — Реклама и связи с общественностью:

 «Реклама и связи с общественностью»

Филиалы 
 Северо-Кавказский филиал

Подготовка специалистов связи с высшим образованием впервые началась в городе Ростове-на-Дону в 1967 году с создания учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного электротехнического института связи (ВЗЭИС). С этого года нынешний Северо-Кавказский филиал Московского технического университета связи и информатики (СКФ МТУСИ) ведёт свою историю. В настоящее время филиал стал единственным специализированным вузом на Юге России, ведущим только подготовку связистов. За последние 15 лет в составе МТУСИ филиал трижды успешно прошёл лицензирование, аттестационную экспертизу, а в 2006 году, совместно с головным университетом, аккредитован, получив право выдачи дипломов государственного образца.
Университет расположен в историческом центре города Ростова-на-Дону, неподалёку от кафедрального собора, и занимает старинное четырёхэтажное здание, являющееся памятником архитектуры XIX века.

 Волго-Вятский филиал
Волго-Вятский филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московского технического университета связи и информатики (ВВФ МТУСИ) в Нижнем Новгороде создан в 1999 году приказом Государственного Комитета Российской Федерации по телекоммуникациям на базе Учебно-консультационного пункта Московского технического университета связи и информатики.

Директора и ректоры 
В 1930-х годах должность руководителя института занимал директор.

 А. С. Бутягин: с февраля 1921 по август 1924;
 А. С. Бойченко;
 И. Я. Жеромский;
 П. К. Акульшин;
 В. А. Надеждин: с апреля 1942 по 1970;
 И. Е. Ефимов: с 1970 по 1987;
 В. В. Шахгильдян: с 1987 по 2004;
 А. С. Аджемов: с 2004 по 2016;
 С. Д. Ерохин: с 2016 по н.в.;

Известные выпускники 
 См. :Категория:Выпускники МЭИС

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МТУСИ
 Официальная страница TikTok
 Официальный канал в Телеграм

Университеты Москвы
Лефортово
Организации, награждённые орденом Трудового Красного Знамени
МТУСИ